Karamürsel (plaats), plaats in Turkije
 Karamürsel (district), district in Turkije